Deutsche Flugzeug-Werke, ранній німецький виробник аеропланів
 Даллас/Форт-Верт (аеропорт)